Kexby – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Kexby – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)